Bon Repos y Bonrepos puede referirse a:
Buen Reposo, en lengua francesa y lengua catalana;
Bonrepós y Mirambell, Valencia (España);
Pla del Bon Repós, barrio de Alicante (España);
Bonrepos (Altos Pirineos), Tarbes (Francia);
Bonrepos-Riquet, Toulouse (Francia);
Bonrepos-sur-Aussonnelle, Alto Garona (Francia);
Bonrepos, antigua localidad de Saint-Nauphary (Francia);
Abadía de Notre-Dame de Bon-Repos -:fr:Abbaye Notre-Dame de Bon-Repos-, Saint-Gelven (Côtes d'Armor, Francia);
Château de Bon Repos, Jarrie (Grenoble, Francia) -:fr:Château de Bon Repos-
Château de Bonrepos, Bonrepos-Riquet (Francia) -:fr:Château de Bonrepos-
L'Auberge du bon repos, película de Georges Méliès de 1903 -:fr:L'Auberge du bon repos-
Barón de Bonrepos, título que llevó Pierre-Paul Riquet;
François Bonrepos, escultor francés.